Stefanel (pronuncia = Stefanèl) può riferirsi a:

 Stefanel S.p.A.  – azienda italiana di abbigliamento
 Carlo Stefanel  – fondatore di Stefanel S.p.A.
 Giuseppe Stefanel  – presidente e AD di Stefanel S.p.A.

Note